Il doppio del torneo di tennis BMW Ljubljana Open 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Branislav Stankovič e Richard Vogel che hanno battuto in finale Hendrik Jan Davids e Goran Prpić 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Christer Allgårdh /  Sander Groen (semifinali)
 Ola Jonsson /  Tobias Svantesson (semifinali)

 Hendrik Jan Davids /  Goran Prpić (finale)
 Tomas Nydahl /  Mario Tabares (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BMW Ljubljana Open 1993